Primeira Liga 2010-11  var den 93. udgave af det  rumænske mesterskab i fodbold.  Turneringen blev afviklet fra den 23. juli, 2010 og blev afsluttet den 21. maj, 2011.

FC Oțelul Galați vandt deres første mesterskab.

Tabel

1:FC Timişoara og Gloria Bistriţa blev tvangsnedrykket som følge af dårlig økonomi. Sportul Studenţesc undgik derved nedrykning.

Målscorer

Kilde: Liga1.ro  
Noter
 Bogdan Stancu skiftede til Galatasaray under turneringen.

Fodboldsæson 2010-11
Fodbold i Rumænien